Hrvatski branik (Vinkovci), tjednik, izlazio 1935. – 1942.
Hrvatski branik (1923. – 1925.), tjednik iz Vinkovaca, glasilo Hrv. zajednice i HRSS, kasnije preimenovan u Vinkovački glas
Hrvatski dnevnik (Sarajevo), list, kasnije preimenovan u Hrvatski branik
Hrvatski branik (Srijemska Mitrovica), hrvatski list